Aquila pescatrice – nota come Falco pescatore o  Pandion haliaetus
 Aquila pescatrice africana – specie di aquila il cui areale si trova nell'Africa Subsahariana
 aquila pescatrice del Madagascar – specie di aquila endemica del Madagascar
 Aquila pescatrice di Steller – specie di aquila tipica della penisola della Kamčatka